

Tragom starog Vinodolskog graditeljstva 

Šta je osobitost stare vinodolske stare kuće? To je tradicionalna kuća - katnica s balaturom. Građena je od kamena,s dvostrešnim krovom koji je pokriven kanalicama. Na katu je kuhinja i soba, a u prizemlju konoba. Ranije je u podrumu bilo i blago, ali je u većini kuća s vremenom iseljeno u dvorišnu kućicu. Kuća je malih dimenzija, u većini slučajeva 3,5 x 8 metara, visine nešto više od dva metra. Prozor je samo na sobi i to malih dimenzija. Balatura je kamena, a glavni su joj dijelovi stepenište (kemeno, obično na prednjoj strani kuće, uz dvorišni zid ili kuću) i terasa, ganak, s kojeg se prilazi vratima kuhinje. Ispod ganjka je otvor, obično polukružnog, ovalnog oblika, volta, kroz koji se ulazi u podrum. U kuhinji je ognjište, veliki stol s klupama, mali ormarić i kameni škaf.

S vremenom, kako su obitelji brojčano rasle, građene su veće kuće, pa je najprije između kuhinje i sobe ugrađen hodnik, salica,a kasnije dograđena još jedna soba, ponekad u istoj fronti, a ponekad s prednje ili stražnje strane.

Kuća je ograđena visokim kamenim zidom, s jednim vratima. Unutar dvorišta je osim kuće i niz sadržaja, kao što su štala za blago i slamu, ognjište,jama za vapno i pijesak,gnojnica i mali vrtić, a uobičajeno je vidjeti u dvorištu i koju voćku, obično smokvu i baras s lozom.

Takve su kuće građene po vinodolskom kraju u srednjem vijeku, ali već po prvim pojama industrijskog doba grade se kuće na dva kata, bez balature (s unutrašnjim stepeništem) i iz kuće se definitivno izdvaja blago.

Što je ostalo od tog starog vinodolskog graditeljstva? Do danas ostalo je ovdje stotinjak kuća s balaturom.Isto toliko kuća našao sam u ruševnom stanju, od kojih su neke obnovljene tijekom mog istraživanja. Mnogo je obnovljenih ili novih kuća s ponekim detaljom starine. Promagtrajući situaciju došao sam do dva zaključka: a)starine pomalo nestaje, naročito pod pritiskom anarhične prakse građenja, i b) uza sve to vinodolski kraj ostaje i dalje prepoznatljiv po staroj tradicionalnoj arhitekturi. Vrijednost toga je i u tome što se ovaj kraju povezuje svojom arhitekturom na stara sihodišta, sredozemna i podalpska. Naime, stara vinodolska kuća s balaturom i dvorištem tipičan je primjer stare mediteranske arhitekture, a zadržala je i brojne elemente sa svog podapskog susjedstva.